Wientalbahn bezeichnet:
historisch die Eisenbahnstrecke Hütteldorf-Hacking–Hauptzollamt der Wiener Dampfstadtbahn beziehungsweise der Wiener Elektrischen Stadtbahn
gegenwärtig den Abschnitt Hütteldorf–Landstraße der Wiener U-Bahn-Linie 4